in de huidige betekenis: een vrijwilliger
 Verouderd woord voor stagiair
 in de historische betekenis: een onbezoldigde medewerker, zie:
 volontair (militair) in het leger
 volontair (gemeente) bij een gemeentesecretariaat
 volontair (politie)
 volontair (toneel)